Bartholomeus Spranger van den Schilde, o:  (1546, Antuérpia  1611, Praga), pintor holandês-tcheco
 Carl-Dieter Spranger (* 1939, Leipzig), político alemão (CSU)
 Franz Ernst Eduard Schönebeck, pseudônimo: Eduard Spranger (1882, Lichterfelde  1963, Tübingen), filósofo, educador e psicólogo alemão (en)
 Günter Spranger (1921, Chemnitz  1992, Chemnitz), escritor alemão (de)
 Iris Spranger (* 1961, Halle/Saale), político alemão de Berlim(SPD) (de)
 Jörg Spranger (1911, Deggendorf  2008, [?]), compositor e músico igreja alemão (de)